Molekulska formula -{C13H12N2O3}- se može odnositi na:

 Alfenal
 Haematopodin
 Indolil-3-akriloilglicin